Benedetto Accolti il Vecchio (1415-1464), giurista
Benedetto Accolti il Giovane (1497-1549), cardinale